Старко́в — російське прізвище.

Відомі носії:

 Старков Арсеній Вікторович (1874—1927) — український біолог та анатом.
 Старков Володимир Альфредович (1949—2013) — колишній радянський футболіст, нападник.
 Старков Ігор Георгійович (1931—1987) — український сценарист, член Спілки кінематографістів України.
 Старков Олександр Петрович (Александрс Старковс) (1955) — латвійський футбольний тренер.
 Старков Едуард Сергійович — російський поет и музикант, фронтмен гурту Химера, учасник панк-гурту Последние танки в Париже.

Російські прізвища